Solsona ist der Name folgender Orte:

 Solsona (Philippinen) in der philippinischen Provinz Ilocos Norte
 Solsona (Lleida) in der spanischen Provinz Lleida

Solsona ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Solsona (* 1952), spanischer Fußballspieler
 Gonçal Mayos Solsona (* 1957), spanischer Philosoph, Essayist und Hochschullehrer
 Ramon Solsona i Sancho (* 1950), katalanischer Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller